

Смольніки — село, Берестейська область, Кам'янецький район, Річицька сільська рада

Смольніки — присілок, Удмуртія, Дебьоський район
 Смольніки — село, Псковська область, Невельський район